Николай Милевский:
 Милевский, Николай Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4998; 3 декабря 1834.
 Милевский, Николай Иосифович — Георгиевский кавалер; полковник; 1 сентября 1917.